Lupicinus, comte romain de la fin du .
 Lupicinus (consul 367), magister militum et consul, 367.
 Lupicinus, évêque de Lyon du .